Makonnen est un patronyme éthiopien pouvant désigner:

Patronyme
 (1909-1983), activiste pan-africain (1952-2020), boxeur olympique éthiopien
 (1909-1983), activiste pan-africain
 (né en 1972), réalisateur et producteur américain
Ras Tafari Makonnen (1892-1975), non de naissance de l'empereur éthiopien Haïlé Sélassié Ier
Rebecca Makonnen, animatrice de radio et télévision canadienne

Voir aussi
ILoveMakonnen (Makonnen Kamali Sheran) (né en 1989), rappeur et chanteur RnB américain

Homonymie de patronyme
Patronyme éthiopien